Cette page est la liste des records de température en France métropolitaine depuis le début des relevés météorologiques en 1870, les températures sont mesurées par des stations de Météo-France sous abri. Il s'agit par ailleurs de températures réelles et non ressenties.

Températures les plus chaudes jamais enregistrées en France métropolitaine 
Le record national de la température la plus élevée en France métropolitaine, tous mois confondus, est de . Il est détenu par Vérargues, le 28 juin 2019 lors de la canicule de juin 2019, c'est la première fois que les  sont atteints en France.

Le  et le  sont les deux journées les plus chaudes jamais enregistrées en France métropolitaine, la moyenne de température enregistrée sur le territoire métropolitain lors de ces deux journées s’est établie à  .
L'année 2022 est la plus chaude jamais enregistrée dans le pays.

Régions

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Auvergne-Rhône-Alpes

Centre-Val de Loire

Île-de-France

Bourgogne-Franche-Comté

Nouvelle-Aquitaine

Grand Est

Pays de la Loire

Hauts-de-France

Normandie

Bretagne

Corse

Les températures les plus froides jamais enregistrées en France métropolitaine 
Le record national de la température la plus basse en France métropolitaine, tous mois confondus, est de -36,. Il est détenu par Mouthe, le 13 janvier 1968. Il a été enregistré par Laurent Visconti.

Régions

Bourgogne-Franche-Comté

Île-de-France

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Climat

Années les plus chaudes

Mois les plus chauds

Records de mois consécutifs plus chauds que la normale 
La période Janvier 2022-Juillet 2022 est la plus chaude jamais enregistrée en France avec une anomalie de  par rapport aux normales.

Les étés les plus chauds 
Remarque : quatre étés consécutifs ont enregistré une température dépassant de plus de 1°C les normales de saison : 2017, 2018, 2019 et 2020.

Les automnes les plus chauds

Les hivers les plus chauds

Les printemps les plus chauds

Canicules

1947 
Vague de chaleur de l'été 1947 en Europe

1976 
Sécheresse de 1976 en Europe

1983 
Canicule européenne de juillet 1983

2003 
Durant la canicule 2003, la température a atteint ou dépassé les  ; elle est particulièrement meurtrière avec .

2006 
 Canicule de juillet 2006 en France

2012 
 Canicule en France métropolitaine d'août 2012

2015 
 Canicule européenne de 2015

2017 
 Canicule européenne d'août 2017

2018 
 Canicule européenne de juillet-août 2018

2019 
Canicule européenne de juin 2019
Canicule européenne de fin juillet 2019
 Le 28 juin durant la première canicule 2019, la température a atteint  pour la première fois en France métropolitaine ; le record national, tous mois confondus, devient alors de  à Vérargues, Hérault, battant ainsi le record détenu par Conqueyrac et Saint-Christol-lez-Alès en août 2003, qui était de . Le 27 juin 2019 à 16 heures, Météo-France plaça pour la première fois 4 départements du sud de la France en vigilance rouge canicule (Gard, Vaucluse, Hérault et Bouches-du-Rhône), une première dans l'histoire du dispositif de vigilance météorologique français, la barre des  est franchie pour la première fois en France métropolitaine.
Le 25 juillet durant la  franchie canicule de 2019 de nombreux records de températures sont battus notamment à Paris. Le 25 juillet est la journée la plus chaude enregistrée. 20 départements sont en vigilance rouge et 60 autres en vigilance orange, la barre des  est franchie pour la première fois dans de nombreux départements du Nord de la France.
Durant les deux canicules de 2019, le paysage de la climatologie a été bouleversé en France plus de la moitié des stations principales de Météo-France ont battu leurs record de température tous mois confondus.

2020 
Canicule européenne d'août 2020
 Le 29 juillet, six départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France et le 30 juillet, 13 départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France

 Le 6 août, 45 départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France puis le lendemain 9 départements sont placés en vigilance rouge canicule par Météo-France c'est la première alerte rouge canicule de l'année, seulement un an après les deux premières alertes rouge canicule historiques et 53 départements sont placés en vigilance orange canicule. Le 8 août, 15 départements sont placés en vigilance rouge canicule par Météo-France et 49 départements en alerte orange canicule, le lendemain 15 départements reste toujours en vigilance rouge canicule et 54 départements sont en vigilance orange canicule.

2021 
Canicule européenne de juillet-août 2021
 Du 10 au 16 août, une canicule concerne le sud-est de la France, les températures dépassent les  à certains endroits, cinq départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France le 16 août 2021.

2022 

 Le 15 juin, vingt-trois départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France c'est l'alerte orange canicule la plus précoce à la suite de la canicule la plus précoce observée en France, le lendemain lors de la journée du 16 juin Météo-France met 12 départements en vigilance rouge canicule et 25 départements en alerte orange. C'est l'alerte rouge canicule la plus précoce émise par Météo-France. Ce jour-là les  les plus précoces sont enregistrés hors Corse et le 17 juin, c'est dans la région Occitanie qu'il fait le plus chaud jusqu'à . Dans le reste de la France la température se situe entre  et . Météo-France place 14 départements du sud-ouest en vigilance rouge canicule jusqu'au 18 juin. On y attend des pointes à 42 à .

 La  canicule de l'été 2022 commence le 12 juillet, sept départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France. Le 14 juillet, onze départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France. Le 15 juillet, seize départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France. Le même jour, la station de Nîmes-Courbessac, ouverte en 1921, atteint  pour la première fois au cours d’un mois de juillet "" ce qui constitue un record mensuel en juillet de nombreux records mensuel pour un mois de juillet sont battu en région Occitanie. Le 16 juillet, trente-huit départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France. Le 17 juillet, quinze départements sont placés en vigilance rouge canicule et cinquante-et-un départements sont placés en vigilance orange par Météo-France. Le 18 juillet, quinze départements sont toujours placés en vigilance rouge canicule et soixante-neuf départements sont placés en vigilance orange par Météo-France. À partir du 20 juillet la canicule est fini pour 80% du territoire français mais la canicule persiste dans les régions du sud-est.
La canicule entraîne plusieurs incendie dans le sud de la France.

 La  canicule de l'été 2022 commence le 31 juillet, cinq départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France.Le 02 août, vingt-sept départements du Nord-Est au Sud sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France. La 3e canicule se poursuit, 19 département sont en vigilance orange canicule le 11 août tandis que l'on parle de 4e canicules dans certaines régions, au 11 août 2022 on comptabilise 30 jours de canicule ce qui constitue un record absolu .

Carte vigilance canicule météo France 
On remarque que de la canicule d'août 2003 à la canicule de juin-juillet 2015 il y a une canicule intense tous les trois ans. À partir de la canicule juin-juillet 2015 à aux canicules de août 2022, il y a une à quatre canicules par été, de plus en plus intenses et précoces.
Depuis 8 ans, on recense au moins une à quatre canicules durant les étés de 2015 à 2022.
L'été 2017 est l'été avec le plus de canicules : 4.
L'été 2022 est le 2e l'été avec le plus de canicules : 3.
On recense depuis l'été 2019 jusqu'à 2022 au moins une à deux vigilances rouges canicule, sauf pour l'été 2021.
 28 juin 2019, c'est la première fois que les  et  sont atteints en France.
2022 est l'année de la canicule la plus précoce en France : du 15 au 18 juin 2022.

2003

2006

2009

2012

2015 
Carte de la canicule de fin juin 2015

Carte de la canicule de aout 2015

2016 
Carte de la canicule de juillet 2016
Carte de la canicule de août 2016

2017 
Carte de la canicule de juin 2017
Carte de la canicule de juillet 2017
Carte de la canicule de début août 2017
Carte de la canicule de fin août 2017

2018 
Carte de la canicule de juin 2018
Carte de la canicule de août 2018

2019

2020 
Carte de la canicule de fin juillet 2020.

Carte de la canicule de début août 2020.

2021 
Carte de la canicule de mi août 2021.

2022 
Carte de la canicule de mi-juin 2022.
Carte de la canicule de mi-juillet 2022.
Carte de la canicule de août 2022.
Carte de la canicule de août 2022.

Historique de l'alerte rouge canicule

Les hivers les plus froids 
Les hivers les plus froids sont ceux de 1955-1956, 1962-1963, 1984-1985

Vagues de froid

1947 
Vague de froid de l'hiver 1947

1954 
Vague de froid de l'hiver 1954 en France

1956 
Vague de froid de l'hiver 1956 en Europe et au Maghreb

1978-1979 
Hiver 1978-1979 en Europe

1985 
Vague de froid de janvier 1985 en France

1986 
Vague de froid de février 1986 en France

1987 
Vague de froid de janvier 1987 en France

2012 
Vague de froid de l'hiver 2012 en Europe

2017 
Vague de froid de janvier 2017 en Europe

2018 
Vague de froid de février-mars 2018 en France et Europe

Carte vigilance neige-verglas météo France

2009 
Carte vigilance Météo-France neige verglas du 12 février 2009

Carte vigilance Météo-France neige verglas du 3 décembre 2009

Carte vigilance Météo-France neige verglas du 27 décembre 2009

2010 
Carte vigilance Météo-France neige verglas du 7 janvier 2010

2013 
Carte de la vigilance neige verglas du 12 mars 2013

2018 
Carte de la vigilance neige verglas du 28 février 2018

Références

Articles connexes 
 Records de température sur Terre
 Climat de la France

Record climatique
Climat en France